Иван Панчулидзев: Панчулидзев, Иван Давыдович (1759—1815) — генерал-лейтенант, герой войны 1812 года.
 Панчулидзев, Иван Семёнович (1813—1853) — инженер.